Финдли () — англоязычное имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Финдли, Дебора (род. 1947) — британская актриса театра и кино.
 Финдли, Конн (1930—2021) — американский гребец и яхтсмен.
 Финдли, Майкл (род. 1963) — канадский футбольный тренер.
 Финдли, Нил Дуглас (1859—1914) — британский военачальник, бригадир.
 Финдли, Робби (род. 1985) — американский футболист, нападающий.
 Финдли, Рут (1896—1949) — американская театральная актриса, пик активности которой пришёлся на начало XX века.
 Финдли, Тимоти Ирвин Фредерик (1930—2002) — канадский новелист и драматург.
 Финдли, Эдвина (род. 1980) — американская актриса.

Топонимы 
 Финдли — город в США, центр округа Хэнкок, штат Огайо.